Міжнародна авіаційна федерація (ФАІ, )
 Федерація анархістів Іберії
 ФАІ (бронеавтомобіль)